Jack Straw peut désigner :

Personnalités 

 Jack Straw (né en 1946), homme politique britannique ;
 Jack Straw, l'un des leaders des insurgés lors de la jacquerie anglaise de 1381 ;

Œuvres 
 Jack Straw, pièce de Somerset Maugham ;
 Jack Straw, chanson du Grateful Dead ;

Organisme 
 La fondation Jack Straw, radio publique dont le siège est à Seattle, Washington (État).

Homonymie de titre